Bystrzyca Kłodzka  – stacja kolejowa w Bystrzycy Kłodzkiej, w województwie dolnośląskim, w Polsce.

W roku 2017 stacja obsługiwała 500–699 pasażerów na dobę.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Stacje i przystanki kolejowe w powiecie kłodzkim
Obiekty budowlane w Bystrzycy Kłodzkiej